Dmitry Popko era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Marco Cecchinato ha sconfitto Luca Van Assche con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Pedro Cachín (primo turno)
  Carlos Taberner (quarti di finale)
  Francesco Passaro (secondo turno)
  Filip Misolic (semifinale, ritirato)

  Marco Cecchinato (campione) 
  Franco Agamenone (secondo turno) 
  Alexandre Müller (quarti di finale) 
  Manuel Guinard (primo turno)

Qualificati 

  Javier Barranco Cosano (primo turno)
  Jeremy Jahn (primo turno)
  Luca Van Assche (finale)

  Oriol Roca Batalla (primo turno) 
  Gonçalo Oliveira (primo turno) 
  Duje Ajduković (secondo turno)

Lucky loser 

  Daniel Michalski (primo turno)

Wildcard 

  João Domingues (primo turno)
  Frederico Ferreira Silva (primo turno)

  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Lisboa Belém Open 2022